Муравльов Олексій Олексійович — російський композитор.
 Муравльов Володимир Васильович (нар. 25 квітня 1975) — український стронґмен, чемпіон Європи з пауерліфтингу (1999, 2001), чемпіон світу з пауерліфтингу.
Прізвища